Lowman steht für:

 Lowman (Idaho), Ort im Boise County
 Lowman (New York), Ort im Chemung County
 River Lowman, England, County of Devon
 10739 Lowman, Asteroid
 Mount Lowman, Berg im Viktorialand, Antarktika

Lowman ist der Familienname folgender Personen:
 Annette Lowman, US-amerikanische Jazzsängerin
 Seymour Lowman (1868–1940), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker